Norton Knatchbull (1922-1943), Brits edelman en soldaat
 Norton Knatchbull (1947), Brits edelman